Tepepan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepepan, Chignautla, ort, Puebla, 
 Tepepan, Eloxochitlán, ort, Puebla,